Die Prva Crnogorska Liga 2021/22 war die 16. Saison der höchsten montenegrinischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison wurde am 24. Juli 2021 eröffnet und endete am 24. Mai 2022. Titelverteidiger war der FK Budućnost Podgorica.

Modus 
Die zehn Mannschaften traten an 36 Spieltagen jeweils vier Mal gegeneinander an, zwei Mal zu Hause, zwei Mal auswärts. Der Meister qualifizierte sich für die 1. Qualifikationsrunde der Champions League. Der Zweite, Dritte, sowie der Pokalsieger werden in der 1. Qualifikationsrunde der Europa Conference League spielen. Absteigen musste der Tabellenletzte. Der Achte und Neunte spielten in der Relegation um den Ligaerhalt.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation 
Der Achtplatzierte spielte gegen den Dritten der Druga Liga, der Neuntplatzierte gegen den Zweiten der Druga Liga. Die Hinspiele fanden am 29. Mai, die Rückspiele am 2. Juni 2022 statt.

|}
Podgorica stieg ab, Rudar Pljevlja konnte die Liga halten.

Torschützenliste

Weblinks 
 Homepage des Montenegrinischen Fußballverbands (bosnisch)
 Ausführliche Statistiken auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

2021
Fußballsaison 2021/22